Tauchendorf ist der Name folgender Orte:

 Tauchendorf (Gemeinde Glanegg), Ortschaft der Gemeinde Glanegg, Bezirk Feldkirchen, Kärnten
 Tauchendorf (Gemeinde Neumarkt), Ortsteil der Gemeinde Neumarkt in der Steiermark, Bezirk Murau, Steiermark